Maria Cristina d'Asburgo-Lorena – arciduchessa austriaca del XVIII secolo
Maria Cristina d'Asburgo-Lorena – principessa imperiale austriaca e reggente di Spagna